Волењице могу бити:

 Волењице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Волењице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република